Bernard – francusko-koreańsko-hiszpańska seria 160 krótkich, 3-minutowych epizodów.

Opis fabuły 
Serial opowiada o zmaganiach niezbyt bystrego, białego niedźwiedzia polarnego. Widz spotyka go na polu golfowym, na korcie tenisowym, jako strażnika w muzeum, czy wspinającego się na górskie szczyty, a także w innych okolicznościach. Bernard często walczy z Zackiem lub próbuje być od niego lepszy.

Bohaterowie

Główni bohaterowie 
 Bernard – bohater tytułowy, niedźwiedź polarny, którego spotykają czasem śmieszne, lecz niemiłe przygody.
 Jakub – mały pingwin, który nosi czerwoną kokardę. Ma trzy pary lekko odstających włosków.
 Zack – jaszczurka, która nosi czarne okulary i fioletowy szalik.
 Eva – mała pingwinka, która ma pomalowane pazury. Widać po niej, że lubi kolor fioletowy, ponieważ jest pomalowana w tym kolorze.

Odcinki 
 Polskie tytuły pochodzą z polskiego wydania DVD
 Premiery odcinków w Polsce na Cartoon Network:
 I seria (odcinki 1–26) – 5 czerwca 2006 roku,
 II seria (odcinki 27–52) – 11 listopada 2006 roku,
 III seria (odcinki 53–65) – 24 marca 2008 roku,
 IV seria (odcinki 66–78) – 1 września 2008 roku.
 Odcinek pod tytułem „Oaza” to część druga odcinka pod tytułem „Basen”.
 Odcinki 15 i 24 są razem związane ponieważ Bernard i Zack ścigają się, tylko że w odcinku 15 ścigają się samochodami, a w odcinku 24 motorami.
 Serial został wydany na DVD na dwóch płytach. Premiera 22 listopada 2007 roku.
 W trzeciej serii zmieniają się obrazki pokazywane na końcu serialu.
 W niektórych odcinkach nie pojawiają się: Lloyd, Zack, Goliat i Eva.

Spis odcinków

Międzynarodowa emisja

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Hiszpańskie telewizyjne seriale animowane
Południowokoreańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2006
Seriale telewizyjne zakończone w 2012